Rodinný film může znamenat

Rodinný film, filmový žánr
Rodinný film (film, 2015), český film
Rodinný film (film, 1938), krátkometrážní španělský film
Rodinný film (film, 2010), krátkometrážní kanadský film